Эрих Бергель (; , , Румыния — , ) — румынско-немецкий  и . Брат писателя Ханса Бергеля, выпустившего в 2006 году его жизнеописание ().

Происходил из трансильванских саксов. С 18 лет играл на флейте в Германштадтском оркестре, в 1950—1955 годах изучал дирижирование, композицию и орган в консерватории города Клуж-Напока. В 1960-е годы возглавлял симфонический оркестр Клужской филармонии, выступал с ведущими румынскими оркестрами. Затем был замечен Гербертом фон Караяном и перебрался в Германию в качестве его ассистента в Берлинском филармоническом оркестре, с 1972 года руководил рядом гастрольных поездок оркестра, в том числе в Новую Зеландию и ЮАР. Одновременно в 1971—1974 годах возглавлял Филармонический оркестр Северо-западной Германии. Преподавал в Берлинской Высшей школе музыки. В 1989—1994 годах — главный дирижёр Будапештского филармонического оркестра.

Автор монографий об «Искусстве фуги» (; 1980) и о поздних фугах (; 1985) Иоганна Себастьяна Баха.

Примечания 

Академические музыканты Румынии
Академические музыканты Германии